Hillingdon může být:

 Hillingdon (londýnský obvod) – městský obvod na západě Londýna
 Hillingdon (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně

Externí odkazy